Wrage ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Wrage (1888–?), deutsche Malerin
 Greta Wrage von Pustau (1902–1989), deutsche Tänzerin, Ballettmeisterin und Tanzpädagogin
 Hans Wrage (1921–2012), deutscher Freilichtmaler
 Hinrich Wrage (Joachim Hinrich Wrage; 1843–1912), deutscher Maler und Grafiker
 Klaus Wrage (1891–1984), deutscher Maler und Grafiker (Sohn von Hinrich Wrage und Wilhelmine Wrage)
 Nicole Wrage-Mönnig (* 1973), deutsche Agrarwissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Grünland und Futterbauwissenschaften
 Susanne-Marie Wrage (* 1965), deutsche Schauspielerin  
 Wilhelm Wrage (1861–1942), deutscher Maler
 Wilhelmine Wrage (1859–1945), deutsche Malerin (Frau von Hinrich Wrage), siehe Hinrich Wrage